Nawrocki ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Nawrocki (* 1944), deutscher Manager und Politiker (CDU)
 Alexander Nawrocki (1909–1967), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Dennis Nawrocki (* 1992), deutsch-polnischer Basketballspieler
 Dirk Nawrocki (1958–1994), deutscher Schauspieler
 Janusz Nawrocki (* 1961), polnischer Fußballspieler
 Joachim Nawrocki (1934–2013), deutscher Journalist
 Josef Nawrocki (1880–1941), deutscher Widerstandskämpfer gegen das Nazi-Regime
 Karol Nawrocki (* 1983), polnischer Historiker
 Maik Nawrocki (* 2001), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Otto Nawrocki (* 1923), deutscher Leichtathlet der Senioren